

Localidades 

 Châtillon (Allier)
 Châtillon (Jura)
 Châtillon (Ródano)
 Châtillon (Vienne)
 Châtillon (Hauts-de-Seine)
 Châtillon – Montrouge

 Châtillon (Vale de Aosta)

 Châtillon (Friburgo)

Desambiguações de topônimos